Dionís o Dionisi (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) va ser un metge grec que va pertànyer al a l'escola mèdica dels metòdics, i que va viure probablement al . Galè el cita.

Referències 

Metges de la Grècia romana